Sard (Turska)
Sard (Albanija)
tamna vrsta karneola